Achelia – wieś na Cyprze
 Achelia – rodzaj kikutnic